El Cerrito steht für

 El Cerrito (Catamarca), Ort in der Provinz Catamarca, Argentinien
 El Cerrito (Beni), Ort im Departamento Beni, Bolivien
 El Cerrito (Kolumbien), Ort in Kolumbien
 El Cerrito (Mexiko), toltekische Ruinenstadt, Mexiko
 El Cerrito (Contra Costa County), Ort im Contra Costa County, Kalifornien, USA
 El Cerrito (Riverside County), Ort im Riverside County, Kalifornien, USA

siehe auch:

 Cerrito